Тетракарбонилко́бальтовая кислота́ (гидрид тетракарбонила кобальта) — неорганическое соединение, 
карбонильный комплекс кобальта состава HCo(CO),
жёлтая летучая жидкость,
медленно окисляется на воздухе.

Получение 
 Нагревание кобальта, его сульфида или иодида в атмосфере монооксида углерода с водородом под давлением 50 атм:

 Действие гидроксидов на октакарбонилдикобальт:

Физические свойства 
Тетракарбонилкобальтовая кислота представляет собой токсичную, неприятно пахнущую жёлтую жидкость.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

 Медленно окисляется кислородом воздуха:

Примечания

Литература 
 

кобальт
Неорганические кислоты
Комплексные соединения кобальта